Arbanasi (auch Arbanassi) ist eine ältere Bezeichnung für Albaner, welche sich von Arbën/Arbër, dem alten Volksnamen der Albaner, ableitet.

Arbanasi steht für folgende Orte:
Arbanasi (Dalmatien), heute ein Stadtteil von Zadar
Arbanasi (Konavle), alter Name des heutigen Dorfes Ljuta in Konavle
Arbanasi (Bulgarien), heute ein Ortsteil von Weliko Tarnowo

Arbanasi steht außerdem für:
Albaner in Kroatien, alteingesessene Minderheit im kroatischen Küstenland